Das Freistilringen der Frauen in der Klasse bis 63 kg bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 18. August 2016 in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Es traten 19 Athletinnen aus 19 Ländern an.

Titelträger

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Rio de Janeiro (UTC−3).

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde 

Legende:
 S: Schultersieg
 V: Sieg aufgrund einer Verletzung der Gegnerin

Endstand

Weblinks 
 Ergebnis Freistil Frauen bis 63 kg auf olympedia.org

Freistil Frauen 063